Томари́ (с 1905 по 1946 — Томариору; ) — город в России, административный центр Томаринского городского округа Сахалинской области.

Население —  чел. ().

География 
Город расположен на юго-западном побережье Сахалина, в 180 км от Южно-Сахалинска, в горной приморской долине реки Томаринка.

Город Томари приравнен к районам Крайнего Севера.

Часовой пояс 

Томари ранее находился в часовом поясе, обозначаемом по международному стандарту как Vladivostok Time Zone (VLAT/VLAST). Смещение относительно Всемирного координированного времени UTC составляет +10:00. Смещение относительно Московского времени (MSK/MSD) составляет +7:00 и обозначался в России соответственно как MSK+7.

В настоящее время, с 2015 года, Томари, как и весь остров Сахалин, находится в часовом поясе, обозначаемом по международному стандарту как Magadan Time Zone. Смещение относительно UTC составляет +11:00 Относительно Московского времени часовой пояс имеет постоянное смещение +8:00 часов и обозначается в России соответственно как MSK+8.

История 
Основан в 1870 году. В 1905—1945 годы находился в составе Японии. В 1945 году по итогам Второй мировой войны был возвращён России.

До 1946 года назывался  — «в заливе» (айнское: tomari «залив, бухта», oro «быть на или на»). При переводе местных топонимов специалистами Южно-Сахалинского областного управления по гражданским делам временной военной администрации Южного Сахалина в 1946 году было сделано упрощение произношения наименования данного населённого пункта, отброшено окончание «-ору» как труднопроизносимое для русского населения. Современное название утверждено 5 июня 1946 года.

Население

Экономика 
Основные виды деятельности: рыбодобыча и рыбообработка, угледобыча, лесозаготовка.

Достопримечательности 
В северной части города на «бумовской» сопке расположены остатки синтоистского храма Томариору-дзиндзя, построенного в 1922 году. Комплекс включает в себя ворота — тории (каменные и бетонные), основания для каменных фонарей и собак-охранников «кома ину», бетонный фундамент храма, стелу «тюконхи» (памятник показавшим верность) и основание для чаши для ритуального омовения. Стела «Сэнсо кинэнхи» выполнена в характерной для военных памятников манере, когда в качестве памятного объекта используется образ артиллерийского снаряда. Впервые этот мотив был использован в памятнике погибшим русским и японским воинам «Сётоку Кодайго» в Порт-Артуре, автором которого была жена императора Мэйдзи императрица Сётоку. На Южном Сахалине в такой же манере сделана стела «тюконхи» синтоистского храма в Мотодомари (с. Восточное).

До ноября 2011 года стела «Сэнсо кинэнхи» находилась в аварийном состоянии: обелиск установлен на бетонной площадке размером 5×5 м, грунтовое основание площадки (щебенистый суглинок) осыпалось на 50 %, и памятник не опрокинулся только из-за того, что один из углов бетонной площадки был засыпан сползшей с вышележащей террасы почвой. В результате реставрационных работ, направленных на сохранение целостности стелы, её переместили на 4,5 метра ближе к воротам-тории, благодаря чему опасности обвала стелы больше нет. Собаки-охранники «кома ину» после передачи города советским властям были перемещены на детскую площадку городского парка Томари. После постройки нового здания школы № 2 (1993 год) были установлены перед её главным входом.

Храмовый комплекс в Томари включен в список вновь выявленных объектов культурного наследия Сахалинской области. Храмовые остатки в Томари являются на сегодняшний день одним из двух хорошо сохранившихся комплексов (второй — в городе Макарове), позволяющих восстановить размеры и планировку синтоистских храмов Южного Сахалина периода губернаторства Карафуто.

Также у основания «бумовской» сопки расположен ныне недействующий целлюлозно-бумажный завод японской постройки, в советскую эпоху — градообразующее, крупнейшее предприятие города.

Интересные факты 
 На Марсе находится кратер (20.2№ 246.3W D5.9), названный в честь города.

Средства массовой информации 
 Пресса
До 2009 года в городе и районе издавалась одна газета «Рассвет», являвшаяся продолжительное время официальным органом администрации Томаринского района и позднее Томаринского городского округа. Газета «Рассвет» начала издаваться в марте 1948 года, её первое официальное название — «Заря». В 1962 году издание было прекращено, в связи с образованием Красногорского промышленного района и переездом газеты в Красногорск. Издание газеты возобновлено с 1 июня 1965 года под новым наименование «Заря коммунизма». В советское время являлась официальным органом Томаринского райкома КПСС. Переименована в газету «Рассвет» в конце 1989 года. 27 февраля 2009 года вышел её последний номер. В настоящее время ликвидирована.

С 2005 года в Томари издаётся газета «Вести Томари». С 2008 года является официальным органом администрации Томаринского городского округа.

 Радиовещание

В городе можно принимать передачи шести радиостанций— Радио Маяк, Радио России, Восток России, Авторадио, Радио Шансон, и Европа Плюс.

 Телевидение
В городе в 2012 году началось тестовое вещание цифрового эфирного телевидения. С 27 января 2014 года вещает первый мультиплекс, с марта 2014 года до середины лета был также доступен второй мультиплекс. Есть возможность подключения кабельного, спутникового — (ТВК: 51, частота приема: 714 МГц) и интерактивного телевидения от Ростелекома.

 Интернет
В городе действуют две компании по предоставлению интернет-трафика — Ростелеком и Транстелеком (ТТК).

Примечания

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт администрации МО «Томаринский городской округ» 
 Официальный сайт Томаринского районного суда Сахалинской области.
 Символика МО «Томаринский городской округ».

Бывшие города Японии
Населённые пункты Томаринского городского округа
Районные центры Сахалинской области
Города Сахалинской области